Könyv
 Mesél az erdő – Tony Wolf mesekönyvsorozata

Zene
 Mesél az erdő – a Hobo Blues Band Vadászat c. lemezén
 Mesél az erdő – a Csík zenekar Amit szívedbe rejtesz c. lemezén
 Mesél az erdő – a Hősök együttes Négy évszak c. lemezén

Animációs filmek
 Mesél az erdő – 2001-ben készült számítógépes animációs film
 Mesél az erdő 2. – Az erdő szelleme – 2008-ban készült számítógépes animációs film